Balazar (Guimarães)
Balazar (Póvoa de Varzim)